Twin Peaks steht für:

 Twin Peaks, eine Mystery-Fernsehserie
 Twin Peaks – Der Film, ein Prequel der Fernsehserie

Twin Peaks ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Twin Peaks (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Twin Peaks (Utah), Berg in Utah, Vereinigte Staaten
 Twin Peaks (Tuolumne County), Berg im Tuolumne County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Twin Peaks (San Francisco), zwei Hügel und ein Stadtviertel in San Francisco, Vereinigte Staaten
 Twin Peaks (Sequoia-Nationalpark), Berg im Sequoia-Nationalpark, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Twin Peaks (Grahamland), zwei Berge im Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Twin Peaks (Kempland), zwei Berge im Kempland, Ostantarktika
 North Twin Peak, Gipfel in Alberta, Kanada
 South Twin Peak, Gipfel in Alberta, Kanada